Single Strand Conformation Polymorphism, traduit par polymorphisme de conformation des simples brins ;
 Systems Security Certified Practitioner, une certification de Sécurité du système d'information.
 Smart & Secure Communication Protocol - SSCP®, un protocole de communication entre équipements de contrôle d'accès physique et logique

Notes et références